Schübler ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Schübler (1829–1904), deutscher Eisenbahnbauingenieur
 Christian Ludwig Schübler (1754–1820), Bürgermeister von Heilbronn
 Gustav Schübler (1787–1834), deutscher Naturwissenschaftler
 Johannes Schübler (1686–1757), Bürgermeister von Heilbronn
 Johann Jacob Schübler (1689–1741), deutscher Mathematiker, Architekturtheoretiker, Baumeister, Zeichner und Publizist
 Johann Georg Schübler (1720–1753), deutscher Komponist, Notenkopist und Verleger Johann Sebastian Bachs, Namensgeber der Schüblerschen Choräle
 Valentin von Schübler (1794–1862), württembergischer Bergrat und Münzwardein
 Walter Schübler (* 1963), österreichischer Biograph und Literaturwissenschaftler